

Miejscowości w Polsce 
 Grzymałów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż 
 Grzymałów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów
 Grzymałów – dawna nazwa obecnego miasta Swarzędz
 Grzymałów – dawna wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew

Miejscowości na Ukrainie
 Grzymałów – miasto w obwodzie tarnopolskim Ukrainy